Силке Лирия Блюмбах (; 13 декабря 1970, Гёттинген — 11 июня 2020, Берлин) — немецко-албанская поэтесса, писавшая на албанском языке, переводчик и журналист, одна из организаторов Международного поэтического фестиваля «Дни Наима» (Тевото, Македония).

Краткая биография

Родилась в семье учителей. Окончила Гимназию Иоганнеум в Гамбурге и Гейдельбергский университет, получив диплом переводчика французского и португальского языков, а позднее и диплом переводчика английского языка. Проходила практику в Коимбре (Португалия) и  Монсе (Бельгия). Сдала экзамен по албанскому языку в Тиранском университете .

Работала в различных переводческих бюро Гейдельберга и Берлина, в  албанской редакции  радиостанции Deutsche Welle, в информационном центре  KFOR («Силы для Косово») (1999-2000), в информационном управлении Бундесвера (2000-2002). На ее счету работа переводчиком на различных международных конференциях и форумах, в том числе на зимних Олимпийских играх в Альбервиле (1992). Была активным членом литературного объединения LitOff (Literary Ofansiva) в  Гейдельберге и членом Лиги писателей в Албании.

Cкончалась от рака, с которым боролась около двадцати лет.

Творчество
С юных лет писала стихи и прозу, занималась литературным переводом. Издала три сборника стихов («Сорок смертей в Саранде», «Затонувшая каравелла»,  «Река, текущая  к истокам»), один  сборник рассказов («Через год после моей смерти») и одну повесть («Дневник возвращения») на албанском языке, а также один сборник стихов на английском языке, опубликованный в США («За пределами радуги сердца»). Ее стихи публиковались также в журналах и поэтических антологиях, переведены на несколько иностранных языков. 

Была одним из организаторов международного поэтического фестиваля «Дни Наима», посвященного Национальному поэту Албании Наиму Фрашери (Тевото, Македония) и переводила на албанский язык стихи участников фестиваля для выпускавшихся сборников (корейская поэтесса Мун Чонхи , тайваньский поэт  Ли Куйсянь , американский поэт Крэйг Цюри, индийская поэтесса Ниведита Лакхера и др.)

Публикации
Dyzet vdekje në Sarandë. Tiranë: Naim Frashëri, 1999
Karavela e fundosur. Tetovë: Ditet e Naimit, 2002
Lumi që rrjedh drejt burimit. Tetovë: Ditet e Naimit,  2007
Ditari i një kthimi. Tiranë: Naim Frashëri, 2010
Beyond the Bows of the Heart, SHBA 2012 (USA)  ISBN-13: 978-1471741241
 A year after my death. Tetovë: Ditet e Naimit, 2017

Награды
Премия «Свеча Наима» Международного поэтического фестиваля «Дни Наима» (Тевото, Македония, 2001)
Премия «Пламя января» (Гнилане, Косово, 2003)
Поэтическая премия Фонда имени Наджи Наамана  (Ливан, 2005)

Примечания 

Албанские писатели
Албанские поэты
Переводчики поэзии на албанский язык
Писатели Германии